Théâtre de la Comédie d'Angers (France)
 Théâtre de la Comédie de Lyon (France)
 Théâtre de la Comédie de Varsovie (Pologne)

Voir aussi